Interiora Horror Festival è stato un festival dell'horror indipendente svoltosi a Roma dal 2009 al 2017.

Era organizzato dall'Associazione Culturale Impulsi Onlus nel tentativo di dare visibilità e sostegno ad artisti e produzioni indipendenti internazionali cercando di promuoverne le opere e stimolandone la collaborazione.

Sezioni 
Il Festival si articolava in cinque sezioni:

 Cinema concorso ufficiale di cortometraggi, spesso anteprime nazionali, a cui si affiancano altre opere cinematografiche presentate fuori concorso
  Musica concerti di gruppi musicali e solisti, colonne sonore originali e musica sperimentale
 Arti visive esposizione di opere di pittura, scultura, illustrazione, fumetto, fotografia e videoarte
  Arti performative relativa a body art, circo, teatro, danza e performance in generale
  Letteratura reading e presentazioni di poesie e racconti brevi

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Festival cinematografici a Roma
Festival cinematografici italiani del passato
Festival musicali a Roma
Horror